A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 100 méteres pillangóúszás versenyszámát augusztus 14. és 16. között tartották Pekingi Nemzeti Vízi Központban. 

A kvalifikációs idő (A-szint) 52,86 és (B-szint) 54,71 volt.

Az amerikai Michael Phelps nyerte ezt a versenyszámot 50,58 másodperces eredménnyel, 0,01 másodperccel megelőzve a szerb Milorad Čavićot. A verseny után a szerb csapat fellebbezett az eredmény ellen. A Nemzetközi Úszószövetség által rendelkezésükre bocsátott tízezred másodperces kockánkénti videófelvétel megtekintése után azonban Phelps győzelméhez kétség sem férhetett.

Michael Phelpsnek ez volt ezen az olimpián a hetedik bajnoki címe, és egyben az első olyan, amelyet nem világcsúccsal nyert meg. Ezzel beállította Mark Spitz rekordját, aki az 1972-es müncheni olimpián tudott hét számban is bajnok lenni.

Ez a futam az első az olimpiák történetében, amikor egy Pápua Új-Guinea-i versenyző, Ryan Pini bejutott egy úszódöntőbe.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutamok 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 16 úszó jutott az elődöntőbe.

Elődöntő 
Az összesített eredmények alapján a legjobb időeredménnyel rendelkező 8 úszó jutott a döntőbe.

Döntő

Jegyzetek

Források 
 
 

FP100